Andre — de cele mai multe ori André — este un prenume folosit în limbile franceză și portugheză, dar și în Statele Unite, fiind o varietate a prenumelui Andrew. 

La rândul său, André (ori Andre) este o variație a prenumelui Andreas, originar din limba greaca, care este o formă a numelor compuse având rădăcina lingvistică andr-, însemnând om și/sau războinic.

Alte articole similare 
 André
 André (dezambiguizare)
 André (muzician)
André (formație)
Andrei
Andreas
Andrey
Jean-André
Android

Articole biografice 
 Andrea Bocelli
 

Nume proprii